José María Gil-Robles y Quiñones (1898-1980), homme politique espagnol durant la Seconde République et la guerre civile, père du suivant;
José María Gil-Robles Gil-Delgado (1935-2023), homme politique espagnol, ancien président du Parlement européen, fils du précédent.

Homonymie de personnes